Domina (von lateinisch domus „Haus“) steht für:

 Domina (BDSM), Frau, die gegen Entgelt sadistische und dominante Praktiken anbietet
 Domina (Fernsehserie), britische Fernsehserie (2021)
 Domina, Vorsteherin eines Klosters, siehe Frauenstift
 Domina (Rebsorte), eine rote Rebsorte

Ort:
 Domina (Křimov), Ortsteil der Gemeinde Křimov, Okres Chomutov, Tschechien

Person:
 Fritz Domina (1902–1975), deutscher Pianist, Arrangeur und Komponist

Siehe auch:
 Dominus (Begriffsklärung)